Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015 avgjordes den 2 till 15 februari 2015 i Vail/Beaver Creek i Colorado, USA.  Lagtävlingen kördes i Vail, medan resterande tävlingar hölls i Beaver Creek. Omkring 600 deltagare från 68 nationer deltog i mästerskapet. Öppningsceremonin skedde den 2 februari.

Det är det tredje världsmästerskapet i ordningen för Vail/Beaver Creek. De tidigare mästerskapen hölls här 1989 och 1999. Samtliga tävlingar kördes i Vail 1989, medan det tävlades på båda orterna 1999.

Detta var det 43:e alpina världsmästerskapet i ordningen.

Omröstningen
Samtliga tre finalistorter i omröstningen hade först ansökt om att få anordna världsmästerskapen 2013, som 2008 tilldelades Österrike.

Vinnaren utsågs av FIS på kongressen i Antalya, Turkiet den 3 juni 2008. Vail/Beaver Creek vann i första omgången med åtta röster, medan Cortina d'Ampezzo fick fyra röster och Sankt Moritz tre.

En ny störtloppsbacke för damerna planeras bygga nära herrarnas Birds of Prey-bana vid Beaver Creek.

Tävlingsprogram 
Mästerskapet innehöll sammanlagt 11 tävlingar där medaljer delades ut.

Medaljöversikt

Damer

Herrar

Lagtävling

Resultat – damer

Super-G

Störtlopp

Superkombination

Storslalom

Slalom

Resultat – herrar

Super-G

Störtlopp

Superkombination

Storslalom

Slalom

Resultat – lag

Parallellslalom

Medaljligan

Fördelat efter nationer

Fördelat efter utövare (individuella grenar)

Referenser

Fotnoter

Externa länkar
Internationella skidförbundets webbplats
Webbplats för Vail/Beaver Creek 2015
Vail
Webbplats för Cortina d'Ampezzos kandidatur till 2015  & 
Webbplats för Sankt Moritz kandidatur till 2015  & 

2015 i USA
Internationella sportevenemang i USA
Alpina skidsportsäsongen 2014/2015
Sportevenemang i Colorado
 
Colorado under 2000-talet